Llangwm kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llangwm, Conwy, community i Wales, 
 Llangwm, Pembrokeshire, community i Wales, 
 Llangwm, Monmouthshire, före detta community i Wales,